Příjmení Hanáček nosí více významných osobností:

 Andrea Hanáčková (* 1972) – česká politička, divadelní teoretička a publicistka a vysokoškolská pedagožka, zastupitelka města Olomouc
 František Hanáček (malíř) (* 1954) – český malíř
 Jan Hanáček (1902–???) – český a československý politik KSČ
 Karel Hanáček (* 1925) – český fotbalista, brankář, reprezentant Československa

Podobné příjmení 
 Hanák

Česká příjmení